Marcelino hace referencia a varios artículos:

Personas

Artistas, escritores 
 Amiano Marcelino (siglo IV), historiador romano
 Conde Marcelino, cronista romano-bizantino del siglo VI
 Marcelino Menéndez Pelayo (1856-1912), escritor y erudito español.
 Marcelino de Unceta (1835-1905), pintor español.

Deportistas 
 Marcelino Galatas (1903-1994), futbolista español.
 Marcelino Juaristi Mendizábal (1906-), pelotari español.
 Marcelino Martínez Cao (1940-), futbolista español.
 Marcelino Pérez (1955-), futbolista español.
 Marcelino García Toral (1965-), futbolista y entrenador español.
 Marcelino Bernal (1962-), futbolista mexicano.
 Marcelino Elena (1971-), futbolista español.
 Marcelino Hevia (1973-), piloto de rallies asturiano.

Descubridores 
 Marcelino Sanz de Sautuola (1831-1888), español descubridor del arte rupestre de la cueva de Altamira.

Políticos, militares, sindicalistas 
 Gneo Cornelio Léntulo Marcelino (90 a. C.-48 a. C.), político y militar romano.
 Marcelino Camacho, (1918-2010), sindicalista y político español.
 Marcelino Cobos, militar mexicano.
 Marcelino Domingo (1884-1939), político y periodista español.
 Marcelino Freyre (1846-1879), militar y político argentino.
 Marcelino García Barragán (1895-1979), militar y político mexicano.
 Marcelino Iglesias (1951-), político español.
 Marcelino Oráa (1788-?), militar español.
 Marcelino Oreja Aguirre (1935-), político español.
 Marcelino Oreja Elósegui (1891-1934), político y empresario español, padre del anterior.
 Marcelino Poblet (1761-1825), político argentino.
 Marcelino Ugarte (1855-1929), político argentino.
 Roberto Marcelino Ortiz (1886-1942), presidente de Argentina (1938-1942).

Religiosos 
 Argeo, Narciso y Marcelino, hermanos santos, mártires ejecutados en el siglo IV - festividad: 2 de enero. 
 Marcelino (papa) (?-304), papa (296-304) y santo católico - festividad: 26 de abril.
 Marcelino de Cartago (ejecutado en 413), mártir y santo cristiano - festividad: 6 de abril.
 Marcelino Champagnat (1789-1840), sacerdote francés, santo católico - festividad: 6 de junio.
 Marcelino Olaechea (1888-1972), religioso español.

Otros 
 Marcelino Rodríguez (humorista) (1950-2022), Mandíbula, humorista y actor colombiano, reconocido por ser parte del elenco del programa de comedia Sábados felices desde 1977 hasta 2013.

Lugares 
 Marcelino Escalada, comuna argentina del departamento San Justo en la provincia de Santa Fe.
 Marcelino Ramos, municipio brasileño de Rio Grande do Sul.
 San Marcelino, barrio de Valencia, España.
 San Marcelino, municipio de Filipinas en la provincia de Zambales.

Literatura y Cine 
 Marcelino Pan y Vino, novela de José María Sánchez-Silva.
 Marcelino, pan y vino, película española de Ladislao Vajda, aparecida en 1955, basada en la novela homónima.